Urceo, que proviene de la palabra latina urceus, puede referirse a:

 Urceo Codro, seudónimo de Antonio Urceo o Antonius Urceus Codrus, humanista italiano del siglo XV.
 Urceo (vasija) (urceus), antigua jarra romana con un asa que se utilizaba en los sacrificios.